Ваданкур ():
 Ваданкур (Сомма) — коммуна во Франции, департамент Сомма.
 Ваданкур (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.